Аббревиатура ATP (латиницей) может означать:
 Аденозинтрифосфорная кислота ()
 Ассоциация теннисистов-профессионалов ()
 Advanced TurboProp — турбовинтовой пассажирский самолёт производства British Aerospace.

Аббревиатура АТР (кириллицей) может означать:
 Азиатско-Тихоокеанский регион.